est un nom vernaculaire pouvant désigner en français trois oiseaux de l'ordre des  et de la famille des  :
  – Rouloul ocellé
  – Rouloul sanglant
  – Rouloul couronné

Nom d'oiseau ambigu